Les expressions Onze Septembre, XI Septembre, 11 Septembre, avec ou sans trait d'union, rarement sans majuscule, peuvent désigner :

Calendrier 

 Le 11 septembre, le  de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Évènements 

 Le coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili, qui voit le gouvernement du président démocratiquement élu Salvador Allende (socialiste) renversé par un coup d'État militaire, menant in fine à la dictature militaire d'Augusto Pinochet.
 Les attentats du 11 septembre 2001, quatre attentats-suicides perpétrés à cette date aux États-Unis par des membres du réseau djihadiste islamiste Al-Qaïda.

Œuvres de fiction

Films  
 New York : 11 septembre (9/11), un téléfilm-documentaire franco-américain sur les attentats du 11 septembre 2001, diffusé en 2002.
 11'09"01 - September 11, film collectif sorti en 2002.
 Destination 11 Septembre (The Path to 9/11), une mini-série diffusée sur ABC du 10 au .

Musique 
 11 septembre, récit du , album solo de Médine, sorti en 2004.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

 en France :
 le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Contrexéville dans les Vosges est libérée par la  DB commandée par le général Leclerc,
 Dijon et sa banlieue, dont Saint-Apollinaire, sont libérés ;
 autres dates et autres lieux : évènements non connus.
 au Luxembourg : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page : .

Graphies « Onze-Septembre » et « XI-Septembre »

Graphie « 11-Septembre »

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

 en espagnol, « 11 de Septiembre » ou « Once de Septiembre ».

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing Cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en lettres

Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi

Articles connexes 
 

Homonymie
11